Община Аврен се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на област Варна.

География

Географско положение, граници, големина 
Общината попада в източната част на област Варна. С площта си от 353,776 km2 заема 6-о място сред 12-те общини на областта, което съставлява 9,24% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
 на юг – община Долни чифлик;
 на запад – община Провадия;
 на северозапад – община Девня;
 на север – община Белослав и община Варна;
 на изток – Черно море.

Релеф, води, климат 
Близо 2/3 от територията на общината, в източната част се заема от Авренското плато (Момино плато) с най-висока точка връх Пейкови ниви (329 m), разположен на 1,5 km на северно от общинския център село Аврен. Останалата, западна част на общината е равнинна и се заема от широката и плоска Синделска низина, обхващаща част от долини на реките Провадийска и Камчия, които в района на селата Дъбравино и Юнак се сближават на около 3 km.

Цялата територия на общината попада в Черноморския водосборен басейн. Основните реки са две: на юг долното течение на Камчия с множество къси леви притоци идващи от Авренското плато и на запад и северозапад – най-долното течение на Провадийска река.

Климатът на общината е умереноконтинентален, със значително влияние на Черно море.

Населени места 
Общината се състои от 17 населени места. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им:

Административно-териториални промени 
 Указ № 113/обн. 26 февруари 1899 г. – преименува с. Аканджии на с. Здравец;
 Указ № 345/обн. 14 юли 1899 г. – преименува с. Деде кьой на с. Добри дол;
 Указ № 36/обн. 8 февруари 1906 г. – преименува с. Мемиш софулар на с. Приселци;
 Указ № 462/обн. 21 декември 1906 г. – преименува с. Дюлгер на с. Круша;
 МЗ № 2820/обн. 14 август 1934 г. – преименува с. Бейджи оглу на с. Болярци;
 – преименува с. Караач Софулар на с. Брестино;
 – преименува с. Яйла на с. Горен Близнак;
 – преименува с. Петре на с. Долен Близнак;
 – преименува с. Чалъ махле на с. Дъбравино;
 – преименува с. Казак дере на с. Казашка река;
 – преименува с. Чокек (Чукак) на с. Китка;
 – преименува с. Ясъ баш на с. Равна гора;
 – преименува с. Солуджа алъ на с. Садово;
 – преименува с. Султанлар на с. Султанци;
 – преименува с. Оруч гаази на с. Юнак;
 МЗ № 3775/обн. 7 декември 1934 г. – преименува с. Хаджи Синанлар на с. Бенковски;
 МЗ № 1966/обн. 16 ноември 1935 г. – преименува с. Аврен на с. Момино;
 – преименува с. Брестино на с. Тръстиково;
 Указ № 582/обн. 29 декември 1959 г. – заличава селата Горен Близнак и Долен Близнак и ге обединява в едно населено място – с. Близнаци;
 Указ № 554/обн. 22 септември 1964 г. – възстановява старото име на с. Момино на с. Аврен;
 Указ № 875/обн. 20 март 1987 г.: – преименува с. Султанци на с. Царевци;
 Указ № 413/обн. ДВ бр.100/28 ноември 2000 г. – отдела с. Падина и землището му от община Аврен и го прехвърля в община Девня.

Население

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г.:

Политика

Общински съвет 
Състав на общинския съвет, избиран на местните избори през годините:

Транспорт 

През територията на общината преминават три броя участъци от железопътната мрежа на България:
 участък от 15 km от трасето на жп линията София – Горна Оряховица – Варна;
 началният участък от 11 km от трасето на жп линията Синдел – Комунари;
 началният участък от 6 km от трасето на жп линията Юнак – Старо Оряхово

През общината преминават частично или изцяло 4 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 85,2 km:
 участък от 28,3 km от Републикански път I-9 (от km 121,7 до km 150,0);
 целият участък от 24,7 km от Републикански път III-9006;
 последният участък от 13,9 km от Републикански път III-9042 (от km 8,6 до km 22,5);
 началният участък от 18,3 km от Републикански път III-9044 (от km 0 до km 18,3).

Топографски карти

Бележки

Външни препратки